Edward Royce ist der Name folgender Personen:

* Edward Royce (Regisseur) (1870–1964), englisch-amerikanischer Theaterregisseur und Choreograf  
 Edward Royce (Komponist) (1886–1963), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Edward Royce (Parteifunktionär) (1894–1973), US-amerikanischer Parteifunktionär (KP)

Siehe auch:
 Ed Royce (Edward Randall Royce; * 1951), US-amerikanischer Politiker